Голиковский переулок — улица района Замоскворечье Центрального округа города Москвы. Располагается между Пятницкой улицей и Климентовским переулком. Переулок получил своё название по урочищу Голищ, обязанному своим наименованием находившейся здесь безлесной (голой) местности.

Примечательные здания и сооружения 

В Голиковском переулке располагалась усадьба дворянина Константина Критцкого. От усадьбы до наших дней сохранился деревянный дом с мезонином, построенный в 1820-х в ходе активной застройки Москвы после пожара 1812 года, и немного перестроенный в начале XX века. До 1930 года в переулке находилась церковь Покрова (построена предположительно в конце XVII — начале XVIII века); разрушена при советской власти.

 № 7 — Доходный дом (1913, архитектор В. М. Пиотрович)
 № 7А — Жилой дом (конец 1920-х — начало 1930-х)

 № 8 — Особняк П. П. Анисимова (1909—1911, архитектор М. А. Мурин). Дом построен в неоклассическом стиле. В начале 1920-х годов в этом доме в квартире № 1 жил Народный артист СССР Н. П. Хмелёв. Фасад украшает филёнка с барельефом на античные темы.
 № 9 — Дом Критцкого (20-е годы XIX в.) — один из немногих сохранившихся в Москве памятников деревянного зодчества. 
 № 10 — Жилой дом (конец 1920-х — начало 1930-х)
 № 11 — Городская усадьба Андреевых, кон. XVIII — XIX вв. Главный дом, 1790-е гг., 1820-е гг., 1890-е гг. 
 № 13 — Жилой дом. Начал строиться в 1914 году как доходный. В 1923 году англичанин Фридрих Крепс взял дом в аренду на 18 лет с обязательством завершить строительство, однако это не было сделано. Дом был достроен Промбанком, но не был отштукатурен. В этом доме жила поэтесса и литературовед Н. В. Островская (Грушко).
 № 14/11 стр. 1 — Жилой дом, 1791 год, перестроен в 1926 году (архитектор А. М. Гуржиенко).  — выявленный объект культурного наследия.

Почтовые индексы 
 119017: (10, 11, 13, 14, 6, 7, 7А, 8)

Транспорт 
Общественный транспорт в переулке отсутствует. Движение автомобильного транспорта в переулке — двустороннее.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района Замоскворечье
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 Голиковский переулок: учреждения и организации.

Переулки Москвы